Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Turbulent nach dem englischen Wort für stürmisch: 

 HMS Turbulent (1805) war eine Brigg. Das Schiff lief 1805 vom Stapel.
 HMS Turbulent (1916) war ein Zerstörer der Talisman-Klasse. Das Schiff lief 1916 vom Stapel und ging am 1. Juni 1916 in der Skagerrakschlacht verloren.
 HMS Turbulent (1919) war ein Zerstörer der S-Klasse. Das Schiff lief 1919 vom Stapel und wurde 1936 verkauft.
 HMS Turbulent (N98) war ein U-Boot der T-Klasse. Das Boot lief 1941 vom Stapel und ging 1943 im Mittelmeer verloren.
 HMS Turbulent (S87) ist ein Atom-U-Boot der Trafalgar-Klasse. Das Boot wurde 1982 in Dienst gestellt.

Schiffsname der Royal Navy